Aeroporto pode se referir a:

 Aeroporto, área estruturada para pouso de aviões
 Airport, livro de Arthur Hailey
 Aeroporto (filme), filme com Burt Lancaster e Jacqueline Bisset (1970)
 Aeroporto (Belém), bairro de Belém
 Aeroporto (Feira de Santana), bairro de Feira de Santana
 Aeroporto (Goiânia), bairro de Goiânia

Desambiguação